Њу Хејвен има више значења:
 Њу Хејвен
 Округ Њу Хејвен (Конектикат)
 Њу Хејвен (Ајова)
 Њу Хејвен (округ Хамилтон, Охајо)
 Њу Хејвен (Западна Вирџинија)
 Њу Хејвен (Илиноис)
 Њу Хејвен (Индијана)
 Њу Хејвен (Кентаки)
 Њу Хејвен (Мисури)
 Њу Хејвен (Мичиген)